Vem tror du att du är? kan syfta på:

 Mi Ata Khoshev She'ata (Israel)
 Ved du hvem du er? (Danmark)
 Vem tror du att du är? (Sverige) – en svensk produktion av det engelska TV-programmet Who Do You Think You Are?
 Vem tror du att du är? (USA) – en amerikansk dokumentärserie – baserat på den ursprungliga BBC-serie med samma namn
 Who Do You Think You Are? (Australien)
 Who Do You Think You Are? (Irland)
 Who Do You Think You Are? (Kanada)
 Who Do You Think You Are? (Storbritannien)
 Who Do You Think You Are? (Sydafrika)